Stumpf oder Štumpf steht für:
 Stumpf (Familienname) (Štumpf), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 den verbleibenden Teil einer verkürzten Extremität, siehe Amputation
 den Rest eines gefällten Baums, Stubbe, der Baumstumpf

stumpf, Stumpfheit als Eigenschaft steht für:
 mangelnde Schärfe eine Werkzeugschneide, siehe Schleifen (Fertigungsverfahren)
 ein Maß für die mangelnde Leuchtkraft von Farbe, siehe Farbsättigung

Stumpf heißen folgende geographische Objekte:
 Stumpf (Wermelskirchen), Ortsteil der Stadt Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Stumpf (Lohmar), Ortsteil der Stadt Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:

 Stumpff, Stumph
 Pyramidenstumpf, Kegelstumpf, Tetraederstumpf, Hexaederstumpf, Oktaederstumpf, Dodekaederstumpf, Ikosaederstumpf
 Katharina Stumpf Stiftung